Репрезентација Хрватске у хокеју на леду представља Хрватску на међународним такмичењима у хокеју на леду. Под управом је Хрватског савеза хокеја на леду.

Чланица ИИХФ је од 6. маја 1992. године. На листи ИИХФ на крају 2011. године налази се на 27. месту.

Прву међународну пријатељску утакмицу репрезентација тадашње Независне Државе Хрватске одиграла је у Братислави против Словачке, 9. фебруара 1941. године и изгубила са 6:1.

Највећу победу забележили су против Турске са чак 34:1 у Загребу 20. новембра 1993. а најтежи пораз од 15:1 два пута су доживели од селекције Словеније (1992. и 2001).

Наступи на светским првенствима 
 1993. – није се квалификовала за наступ у групи Ц
 1994. – 31. место (4. у групи Ц2)
 1995. – 30. место (1. у групи Ц2)
 1996. - 28. место (8. у групи Ц)
 1997. - 29. место (1. у групи Д)
 1998. – 29. место (5. у групи Ц)
 1999. – 29. место (5. у групи Ц)
 2000. - 27. место (3. у групи Ц)
 2001. – 25. место (4. у Дивизији Ι - Група Б)
 2002. – 26. место (5. у Дивизији Ι - Група А)
 2003. – 27. место (6. у Дивизији Ι - Група В)
 2004. – 32. место (2. у Дивизији ΙІ - Група А)
 2005. – 29. место (1. у Дивизији ΙІ - Група А)
 2006. – 27. место (6. у Дивизији Ι - Група Б)
 2007. – 29. место (1. у Дивизији ΙІ - Група А)
 2008. – 25. место (5. у Дивизији Ι - Група Б)
 2009. – 26. место (5. у Дивизији Ι - Група А)
 2010. - 27. место (6. у Дивизији Ι - Група Б)
 2011. - 31. место (2. Дивизији ΙΙ - Група Б)
 2012. - ??? Дивизији ΙΙ - Група Б

Наступи против осталих репрезентација 
На крају 2011. (урачунати само наступи на светским превенствима)

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II
 Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија III

Референце

Спољашње везе 

 Сајт Хрватског савеза хокеја на леду
 Хрватска на сајту ИИХФ 
 Хрватска на -{National Teams of ice Hockey}-

Х
Репрезентације Хрватске
Хокеј на леду у Хрватској